Maria a Prusiei () a fost regină a Bavariei și mama regilor Ludovic al II-lea al Bavariei și Otto al Bavariei.

Biografie
Născută și crescută la Berlin, a fost fiica Prințului Wilhelm al Prusiei (fratele mai mic al regelui Frederic Wilhelm al III-lea) și a soției lui Prințesa Maria Ana de Hesse-Homburg. Maria a fost considerată în mod serios ca o posibilă mireasă pentru Ernest al II-lea, Duce de Saxa-Coburg și Gotha până când a fost anunțată logodna cu Maximilian.  

La 12 octombrie 1842, s-a căsătorit cu Prințul Moștenitor și viitorul rege al Bavariei, Maximilian al II-lea.

Maria a fost iubită atât de populația protestantă cât și de romano-catolici. (La acea vreme, Prusia era în cea mai mare parte luterană, în timp ce Bavaria era în cea mai mare parte romano-catolică).

La 10 martie 1864 soțul ei a murit. La 12 octombrie 1874 Maria s-a convertit la romano-catolicism. În ultimii ani a trăit retrasă pe domeniul ei din Elbigenalp. Ea a supraviețuit trei ani fiului ei Ludwig. Maria a murit în 1889 la Hohenschwangau la vârsta de 63 de ani.

Arbore genealogic

Nașteri în 1825
Decese în 1889
Casa de Hohenzollern
Casa de Wittelsbach
Regine ale Bavariei
Prințese prusace
Oameni din Berlin
Galeria de frumuseți